Die 97. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1993/94 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess Servette FC Genève.

Qualifikationsrunde

Nationalliga A 
Die Teams auf den Plätzen 1–8 bestreiten die NLA-Finalrunde. Die Teams auf den Plätzen 9–12 bestreiten die NLA/NLB-Auf-/Abstiegsrunde.

|}

Nationalliga B 
Die ersten zwei Teams bestreiten die NLA-/NLB-Auf-/Abstiegsrunde. Der Rest die NLB-Abstiegsrunde.

Gruppe Ost 

|}

Gruppe West 

|}

Finalrunden

NLA-Finalrunde 

|}
* In Klammern halbierte Punkte aus der Qualifikation

Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB 
Die vier Bestplatzierten sind nächstes Jahr in der NLA.

|}
 FC Basel, FC St. Gallen, Neuchâtel Xamax und FC Zürich sind nächstes Jahr in der NLA, der Rest in der NLB.

NLB-Abstiegsrunde 
Die drei Tabellenletzten beider Gruppen steigen in die 1. Liga ab. Die Viertletzten ermitteln den siebten Absteiger in einem Stichkampf.

Gruppe A 

|}
*Der siebtplatzierte der Qualifikationsrunde erhält 6 Bonuspunkte, der achtplatzierte 5 Punkte usw.

Gruppe B 

|}
*Der drittplatzierte der Qualifikationsrunde erhält 8 Bonuspunkte, der viertplatzierte 7 Punkte usw.

 BSC Old Boys Basel, FC Bulle, Urania Genève Sports, FC Monthey, FC Sursee und FC Fribourg steigen in die 1. Liga ab.

Entscheidungsspiel 

|}
FC Chiasso steigt in die 1. Liga ab.

Meistermannschaft 

1994
Fußballsaison 1993/94